Update (software), het bijwerken van software middels een patch.
Update (SQL), een SQL opdracht die gegevens wijzigt in één of meerdere records van een databank.
Update (Anouk), het vijfde album van Anouk uit 2004.
Update (radioprogramma), een radioprogramma van Studio Brussel